Chicago kan syfta på:

 Chicago –  projektnamn för Windows 95
 Chicago – ett studentspex av Tekniska Högskolans Studentkår, se Dataspelet
 Chicago Tribune – en dagstidning grundad 1847
 Chicago (tidning) – ett månadsmagasin utgivet av Tribune Company
 Chicagos flagga – en amerikansk kommunflagga för staden Chicago
 Chicagos pendeltåg – ett pendeltågsnät i storstadsregionen Chicago
 Chicago Pile-1 – en amerikansk forskningsreaktor för kärnklyvning på University of Chicago
 Chicago Spire – en planerad och påbörjad skyskrapa i Chicago
 334 Chicago – en asteroid
 Chicagokonventionen – en konferens i Chicago 1944 om luftfart, se Internationella civila luftfartsorganisationen
 Chicago-manifestet om Bibelns ofelbarhet – om Bibelns ofelbarhet formulerades i oktober 1978 av fler än 200 evangelikala ledare
 University of Chicago –  ett välkänt högre lärosäte i Chicago i delstaten Illinois i USA
 The Chicago Manual of Style – en handbok i amerikansk engelska

Geografi
 Chicago – en stad i Illinois i USA
 North Chicago – en stad i Lake County, Illinois
 West Chicago, Illinois – en stad (city) i DuPage County, i delstaten Illinois
 Chicago Heights – en stad (city) i Cook County, i delstaten Illinois
 Chicago River – en flod i Chicago, Illinois

Musik
 Chicago (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp som bildades 1967
 Chicago (musikalbum) – ett album från 1970 av musikgruppen 
 Chicago (Sufjan Stevens låt) – en låt från albumet Illinois
 Chicago (1970 låt) – en sång från 1971 av Graham Nash från albumet Songs for Beginners
 Chicago house – en genre av elektronisk dansmusik
 Chicago Powerfest – en metalfestival som hålls årligen nära Chicago

Personer
 Judy Chicago (1939–), amerikansk artist

Pjäser, filmer och TV-spel
 Chicago (pjäs) – en pjäs av Maurine Dallas Watkins, först framförd 1926
 Chicago (film, 1927) – baserad på pjäsen från 1926
 Chicago (musikal) – först framförd 1975, baserad på en pjäs från 1926
 Chicago (film) – baserad på musikalen från 1975
 Chicago 90 – ett TV-spel av Microïds
 Chicago Hope – en amerikansk TV-serie som följde arbetet på det fiktiva privatsjukhuset Chicago Hope 1994–2000

Sport
 Chicago Bears – ett amerikanskt fotbollslag
 Chicago Blackhawks – ett ishockeylag i NHL
 Chicago Bulls – ett basketlag i NBA
 Chicago Cougars – en professionell ishockeyklubb i Chicago som spelade i World Hockey Association från 1972 till 1975
 Chicago Cubs – ett baseballag
 Chicago Fire – en professionell fotbollsklubb i Chicago
 Chicago Grand Prix 1999 – ett race som var den femtonde deltävlingen i CART World Series 1999
 Chicago Motor Speedway – en tidigare racerbana i Cicero, Illinois
 Chicago Packers – ett tidigare baskebollslag 
 Chicago Sky – en basketklubb i Chicago
 Chicago Stadium – en inomhusarena och teater som invigdes 1929 och revs 1995
 Chicago Stags – en basketklubb från Chicago i Illinois 1946–1950
 Chicago Steel – ett amerikanskt juniorishockeylag
 Chicago Sting – en fotbollsklubb i USA. Klubben bildades 1975, och spelade fram till 1984 i North American Soccer League
 Chicago White Sox – ett baseballag
 Chicago Wolves – ett lag i den amerikanska farmarligan AHL
 Chicagoland Speedway – en amerikansk ovalbana som ligger i Joliet, Illinois
 Club Atlético Nueva Chicago – en argentinsk fotbollsklubb

Se även
 Chicago (kortspel) – flera kortspel
 Chicago Fire (olika betydelser) – flera